Какмож — топоним:

 Какмож — река в Удмуртии, левый приток Кильмези; 
 Какмож — село в Вавожском районе Удмуртии.

См. также 
 Кокмож